Околович — фамилия.

Известные носители:
 Околович, Владимир Николаевич (1933—2021) — советский учёный.
 Околович, Георгий Сергеевич (1901—1980) — представитель первой волны эмиграции, один из руководителей НТС.
 Околович, Иван Ильич (1922—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Околович, Константин Маркович (1872—1933) — член IV Государственной думы от Минской губернии, священник.
 Околович, Михаил Фёдорович (1888—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Околович, Николай Андреевич (1867—1928) — русский живописец, реставратор, хранитель Русского музея в Санкт-Петербурге.